Мозговой натрийуретический пептид (МНП) — также известен, как натрийуретический пептид типа В (BNP) или GC-B, пептидный гормон. Продуцируется клетками предсердий сердца — кардиомиоцитами в ответ на чрезмерное растяжение клеток сердечной мышцы. Синтез мозгового натрийуретического пептида модулируется ионами кальция. Мозговой натрийуретический пептид назван так, потому что он первоначально был идентифицирован в экстрактах головного мозга свиньи, хотя у людей он синтезируется в основном в желудочках сердца.

Является регулятором водно-солевого обмена в организме и важен для регуляции кровяного давления (мощный вазодилататор).

Структура 
Мозговой натрийуретический пептид состоит из 32 аминокислот. Характерной особенностью строения пептида является кольцевая структура, которая образована дисульфидной связью между двумя остатками цистеина. Одиннадцать из семнадцати аминокислотных остатков кольцевой структуры у всех представителей семейства натрийуретического пептида идентичны, тогда как концевые фрагменты выраженной гомологии не имеют. Пептид был открыт в 1988 году, выделен из экстрактов головного мозга свиньи.

Биосинтез 
Биосинтез мозгового натрийуретического пептида в основном происходит в кардиомиоцитах желудочков сердца. Здесь он продуцируется в виде предшественника — прогормона (проМНП), состоящий из 108 аминокислотных остатков. Ген, кодирующий экспрессию прогормона (проМНП) расположен в 1 хромосоме человека. Под действием специфической протеазы проМНП происходит расщепление на два фрагмента — первый, физиологически активный С-концевой фрагмент (BNP77-108), состоящий из 32 аминокислот, и N-концевой фрагмент (NT-proBNP), физиологическая активность которого к настоящему моменту не установлена.

Главным стимулом синтеза и секреции мозгового натрийуретического пептида предсердиями и желудочками является повышение давления в камерах сердца и соответственно растяжение этих камер.

Физиологическая роль 

Физиологическое действие мозгового натрийуретического пептида аналогично АНП и включает: вазодилатацию, торможение выработки ренина и альдостерона, снижение нагрузки на миокард, а также улучшение коллатерального коронарного кровотока. Кардиопротекторное действие мозгового натрийуретического пептида в условиях ишемии ассоциируется с повышением активности вторичного посредника — цГМФ, а также открытием митохондриальных калиевых каналов.

По некоторым данным, экспрессия МНП в нейронах играет роль в появлении зуда у людей, страдающих псориазом,  и у многих других больных с хроническим зудом. Пока это подтверждено опытами над мышами.

Диагностическое значение 
Мозговой натрийуретический пептид обладает высокой отрицательной прогностической способностью (>90 %) в диагностике сердечной недостаточности. Это связано с тем, что натрийуретические пептиды В-типа секретируются в желудочках сердца, непосредственно отражая нагрузку на миокард, в то время как А-тип оказывается так называемым «непрямым» маркером. Имеются данные, указывающие на то, что пептиды В-типа более точно отражают миокардиальное напряжение в стенке левого желудочка. К тому же пептиды B-типа (МНП, N-МНП) в плазме крови намного устойчивее пептидов А-типа (АНП).

Примечания

См. также 
 Предсердный натрийуретический пептид

Пептидные гормоны
Соединения азота по алфавиту